Adolfo Quintieri – avvocato e politico italiano
 Damiano Quintieri – calciatore italiano
 Quinto Quintieri – politico italiano